Андезавр (, буквально — ящер из Анд) — род динозавров-завропод из группы титанозавров (Titanosauria), живших во времена верхнемеловой эпохи (99,6—93,5 млн лет назад) на территории Анд, принадлежащих современной Аргентине. Включает единственный типовой вид — Andesaurus delgadoi.

Этимология 
Андезавр назван так, потому что единственный экземпляр найден в районе Анд, в озере. Видовое имя происходит от фамилии человека, нашедшего окаменелость во время купания в озере.

Описание 
Андезавр известен по крайне фрагментарным останкам, состоящим из 4 спинных и 27 хвостовых позвонков, лобка, седалищной кости, фрагментов бедра и плечевой кости, а также нескольких рёбер. Описывая андезавра, палеонтологи ссылались на более полные останки титанозаврид. Оказалось, что у андезавра имелся крупный коготь на противостоящем пальце передней конечности. Позвонки на 80 % полые, имеют округлый выступ, по-видимому, формировавший высокий гребень на спине андезавра. Андезавр обитал в одно время с аргентинозавром, имея очень схожие черты со своим родичем, возможно, мнимый новый род окажется новым видом уже открытого аргентинозавра и будет назван Argentinosaurus delgadoi. Так считалось до основательного изучения в 2001 году. Вполне возможно, андезавру грозит второе, научное вымирание.

Систематика 
Андезавр принадлежит к группе титанозаров. Андезавр был ближайшем родичем аргентинозавра и паралититана.

Образ жизни 
Исходя из данных, известных науке, андезавры обитали в мангровых болотах, в приливно-отливной зоне, возможно также по берегам рек, в реках тоже встречаются аллювиальные отложения. Динозавры этого вида избегали открытых пространств, а соответственно и хищников: мапузавров, гиганотозавров и экриксинатозавров, способных на него охотиться.

Забота о потомстве 
Исходя из того, что родич андезавра аргентинозавр гнездился неподалёку от рек, андезавр, наверно гнездился примерно также. Расстояние между двумя гнёздами равно длине взрослой особи. Рядом не оставалось ни одного андезавра, или же от одного до девяти индивидов, которые защищали потомство, а как только вылуплялся молодняк, «защитники» уходили, а детёнышам приходилось полагаться только на себя, потому что вокруг было очень много хищных динозавров, но они фактически не влияли на успех вида.

Примечания 

Титанозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 1991 году